Kutub (, Plural zu : „Buch“) ist das arabische Wort für „Bücher“. Es wird unter anderem benutzt für:

Bekannte arabische Bücher

 Al-Kutub as-sitta, die sechs sunnitischen kanonischen Hadith-Sammlungen
 Kutub arba'a, die vier imamitischen kanonischen Hadith-Sammlungen
 kutub aṭ-ṭabaqāt (= Klassenbücher), die vierte historische Quelle über das Leben und Wirken Mohammeds
 kutub ar-ridschāl (= Bücher über die Männer, d. h. Hadithüberlieferer), arabischer Oberbegriff für die Gelehrtenbiographien, siehe Al-Mizzī 
 Keşf ez-zunûn 'an esâmî el-kutub ve-l-fünûn, bibliographische Auflistung von ca. 14.500 Buchtiteln arabischer, persischer und türkischer Bücher, verfasst von Katib Çelebi
 Keschf es-sunun an esmail Kutub velfunun, eine arabische Enzyklopädie

Kutub ist der Name von:
 Ibn al-kutub (= Sohn der Bücher), weiterer Name des as-Suyūtī (1445–1505), arabischer Gelehrter, Jurist, Scholastiker und Historiker

Siehe auch:
 Qutb (manchmal eindeutschend ebenfalls umgeschrieben als „Kutub“)